

Biografia 
Belafsky, ha iniziato la sua carriera come attore all'età di 13 anni. Conosciuto nella serie televisiva statunitense del 1990 Hull High trasmessa dalla NBC. Nel cinema il suo esordio è stato con il film della Walt Disney Pictures: Gli strilloni (Newsies) del 1992 diretto da Kenny Ortega.

Filmografia

Cinema 
 Gli strilloni (Newsies), regia di Kenny Ortega (1992)
 L'ultima vacanza (Breaking the Rules), regia di Neal Israel (1992)
 Ricordando Hemingway (Wrestling Ernest Hemingway), regia di Randa Haines (1993)
 Spoof! An Insider's Guide to Short Film Success, regia di William Sherak e Jason Shuman (2000) (cortometraggio)
 Pearl Harbor, regia di Michael Bay (2001)
 Evolution, regia di Ivan Reitman (2001)
 I perfetti innamorati (America's Sweethearts), regia di Joe Roth (2001)
 Men in Black II, regia di Barry Sonnenfeld (2002)
 The 4th Tenor, regia di Harry Basil (2002)
 A Mighty Wind, regia di Christopher Guest (2003)
 Back by Midnight, regia di Harry Basil (2004)
 Funny Money, regia di Leslie Greif (2006)
 Redux, regia di Ryan MacKinney (2008)
 Archie Black, regia di Dave Sirus (2013)

Serie TV 
 The Wonder Years – serie TV, episodi 3x6 (1989)
 Hull High – serie TV, 8 episodi (1990)
 Sabrina, vita da strega (Sabrina, the Teenage Witch) – serie TV, episodi 2x3 (1997)
 Una bionda per papà (Step by Step) – serie TV, episodi 2x9-7x17 (1992-1998)
 The Lyricist Lounge Show (2000)
 Six Feet Under – serie TV, episodi 1x3 (2001)
 Still Standing – serie TV, episodi 3x4 (2004)
 Boston Legal – serie TV, episodi 2x1 (2005)

Riconoscimenti 
 Young Artist Awards 1991
 Young Artist Awards 1993

Note

Collegamenti esterni